BTF steht für:
 Benzotrifuroxan
 Betriebsfeuerwehr
 Bidirectional Texturing Function in der Computergrafik
 Biomass-to-Liquid, ein Verfahren zur Gewinnung von Biokraftstoff
 Bremer Tauwerk-Fabrik, ein ehemaliges Produktionsunternehmen
 Bahnhof Berlin-Tempelhof (DS100-Code)
 Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Kfz-Kennzeichen

btf ist die Eigenschreibweise von:
 Bildundtonfabrik, deutsches Fernsehproduktionsunternehmen

Abkürzung